Юлиус Бальков (; , Берлин, Германская империя — 19 июля 1973, Берлин, ГДР) — восточногерманский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров ГДР (1965—1967), министр внутригерманской и внешней торговли ГДР (1961—1965).

Биография 
Родился в семье плотника и швеи. После окончания начальной и средней школы с 1926 по 1929 г. он прошел обучение в качестве машиниста, а затем работал по специальности в компании H. F. Eckert Landmaschinen Berlin. В 1931 г. окончил вечернее отделение техникума Барта в Берлине, работал инженером в области общего машиностроения.

В 1926 г. вступил в «Социалистическую немецкую рабочую молодёжь» (СНРМ), в 1931 г. — в СДПГ, а затем — в СРПГ.

В 1933 г. вышел из СРПГ. С 1933 по 1937 г. он имел контакты с «Группой революционных социалистов». В 1935 г. его несколько раз допрашивало «Гестапо». С 1937 г. работал инженером в Siemens и нелегально работал под псевдонимом Бруно Хоффманн в группе Антона Зефкова. В июле 1944 г. он был арестован гестапо и приговорен в декабре Народным судом «за враждебные действия и подготовку к государственной измене» к семи годам тюремного заключения. До освобождения Красной Армией в апреле 1945 г. находился в Бранденбургской тюрьме.

В 1945 г. он вступил в ряды КПГ, затем после объединения СДПГ и КПГ в 1946 г. — членом СЕПГ. С мая по ноябрь 1945 г. работал диспетчером в окружном управлении в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, затем мэром и инструктором КПГ в Треббине / Людвигсфельде. В 1946—1947 гг. — первый секретарь районного комитета СЕПГ в Тельтове. В 1949 г. окончил Лейпцигский университет, получив диплом в области социальных наук. С сентября 1949 г. был личным советником главы Центрального управления сельскохозяйственной техники.

В 1951—1954 гг. — сотрудник министерства внутригерманской и внешней торговли ГДР, сначала в качестве заведующего сектором Китая, а с 1954 г. — заведующий департамента торговой политики с социалистическими странами. В 1956—1961 гг. — заместитель министра, отвечал за общее машиностроение.

В 1961—1965 гг. — министр внутригерманской и внешней торговли ГДР. В 1965—1967 гг. — заместитель председателя Совета министров ГДР, затем — представитель ГДР в СЭВ.

Член ЦК СЕПГ (1963—1973). Член Народной палаты ГДР (1963—1973); в 1971—1973 гг. — заместитель председателя комитета по иностранным делам.

С 1967 г. являлся вице-президентом Лиги дружбы народов, а с 1971 г. — президентом общества дружбы «ГДР-Бельгия».

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степеней,
 Орден «Знамя Труда» (ГДР) (1969)
 Медаль за борцов с фашизмом с 1933 по 1945 год (1958)

Источники 

Günther Buch: Namen und Daten wichtiger Personen der DDR. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Dietz, Berlin (West)/Bonn 1987, ISBN 3-8012-0121-X, S. 376.
Gabriele Baumgartner, Dieter Hebig (Hrsg.): Biographisches Handbuch der SBZ/DDR. 1945–1990. Band 1: Abendroth – Lyr. K. G. Saur, München 1996, ISBN 3-598-11176-2, S. 23.

Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Социалистической рабочей партии Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены ЦК СЕПГ
Члены Народной палаты ГДР
Министры внешней торговли ГДР